Episode:

Музыка 
 Episode — пятый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius.
 Episode — третий студийный альбом армянского рок-музыканта Гора Мхитаряна.
 Episode Six — британская поп-рок-группа..

Фильмы 
 «Episode 50» — американский фильм ужасов

См. также 

 Эпизод